Semenichina (), weibliche Form des Familienname Semenichin folgender Personen:

 Anastasija Gennadjewna Semenichina (* 1985), russische Schauspielerin
 Natalja Michailowna Semenichina (* 1970), russische TV-Journalistin

 Auch
 Semenichina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk